Manussi von Montesole ist der Familienname folgender Personen:

* Alfred Manussi von Montesole (1963–1945), österreichischer Verwaltungsbeamter und Offizier